AGFF est un sigle qui peut faire référence à :
 Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO, un organisme de retraite complémentaire des salariés (France) ;
 activités gymniques de la forme et de la force, une spécialité du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).

Voir aussi 
 AGFF, un symbole du système de désignation des bâtiments de l'US Navy, désignant un type de frégate expérimentale